Alexandre Bertrand är ett namn som burits av bland andra:

* Alexandre Bertrand (1795-1831), läkare och vetenskaplig skriftställare
 Alexandre Bertrand (1820-1902), arkeolog, grundare av Musée des Antiquités nationales.